Geerstraat (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Epe in de Nederlandse provincie Gelderland
Geerstraat (Kampen), een straat in het centrum van Kampen